Pag (eiland)
 Pag (stad)
Pangasinaans
 PAG: pantserafweergeschut